Каррі  () — прізвище англійського, шотландського та ірландського походження. В Англії та Шотландії вважається, що воно походить від місцевих топонімів, а в Шотландії — також, можливо від прізвища MacVurich.

Відомі носії:
 Адам Каррі (;  1964) — ведучий теле- і радіошоу, підприємець і медіа особистість.
 Брендон Каррі (;  1982) — професійний американський бодібілдер.
 Гаскелл Каррі (; 1900—1982) — американський математик і логік.
 Делл Каррі (;  1964) — американський баскетболіст, захисник.
 Джон Каррі (; 1949—1994) — британський фігурист, олімпійський чемпіон та чемпіон світу (1976).
 Джудіт Каррі (;  1953) — американська кліматолог і колишня керівниця Школи Землі і атмосферних наук у Технологічному інституті Джорджії.
 Дональд Каррі (, уроджений — Дональд Семпл, ;  1961) — американський боксер, абсолютний чемпіон світу в напівсередній вазі (з 6 грудня 1985 по 27 вересня 1986).
 Едді Каррі (;  1982) — американський професійний баскетболіст.
 Ненсі Джейн Каррі (;  1958) — астронавт НАСА.
 Норін Каррі (; 1915—2004) — канадська колекціонерка.
 Стефен Каррі (;  1988) — американський професійний баскетболіст.
 Тім Каррі (;  1946) — британський актор.
 Том Каррі (; 1894—1958) — англійський футболіст, півзахисник.
 Шері Каррі (;  1959) — американська співачка та акторка.

Див. також 
 Карр (прізвище)

Примітки